Петер Шна́йдер ():

  (р. 1939) — австрийский дирижёр.
  (р. 1940) — немецкий писатель.
  (р. 1991) — австрийский хоккеист..